Shao Birun (; ur. 15 sierpnia 2003) – chińska skoczkini narciarska.

Przebieg kariery 
W październiku 2019 zadebiutowała w FIS Cupie, zajmując 21. i 23. miejsce w Villach. Wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2020, gdzie indywidualnie zajęła 49. lokatę, a w konkursie drużynowym 14. pozycję. 15 lipca 2021 roku po raz pierwszy stanęła na podium w cyklu FIS Cup, wygrywając konkurs w Kuopio. Dwa dni później na tej samej skoczni wystartowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, również w tym cyklu zawodów odnosząc zwycięstwo. We wrześniu 2021 zadebiutowała w Letnim Grand Prix, zajmując 33. pozycję w Czajkowskim. W listopadzie 2021 w Niżnym Tagile wystąpiła w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata; dwukrotnie nie zakwalifikowała się do konkursu głównego.

W grudniu 2021 zadebiutowała w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 15. lokatę w konkursie w Zhangjiakou.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Birun Shao na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2003